Las siglas CNV pueden referirse a:

Comisión Nacional de Valores de Panamá
Comisión Nacional de Valores (Argentina)
Comunicación no violenta, un método de comunicación desarrollado por Marshall Rosemberg.